На этой странице приведены даты и результаты матчей отборочного турнира чемпионата наций КОНКАКАФ 1977 года, который также являлся отборочным турниром чемпионата мира по футболу 1978 года в североамериканской континентальной зоне. 17 стран КОНКАКАФ подали заявки на участие в чемпионате.  снялся до начала турнира. Оставшиеся 16 стран были разделены на 3 зоны по географическому принципу:
 Североамериканская зона состояла из 3 команд. Команды играли каждая с каждой дома и в гостях. Две лучшие команды выходили в финальный турнир.
 Центральноамериканская зона состояла из 4 команд. Команды играли каждая с каждой дома и в гостях. Две лучшие команды выходили в финальный турнир.
 Карибская зона состояла из 9 команд, которые были разбиты на 2 группы по 4 и 5 команд. Команды играли на выбывание, встречи состояли из двух матчей (дома и в гостях). Победители групп выходили в финальный турнир.

Североамериканская зона 

 и  набрали равное количество очков при одинаковой разнице мячей, был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 и  вышли в финальный турнир.

Центральноамериканская зона 

 и  вышли в финальный турнир.

Карибская зона

Группа A

Первый этап 

 вышел во второй этап по результатам двух матчей (3:2).

Счёт по сумме двух матчей был ничейным (2:2), был назначен дополнительный матч.

 вышел во второй этап.

Второй этап 

Счёт по сумме двух матчей был ничейным (3:3), был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 вышел в финальный турнир.

Группа B

Предварительный этап 

 вышла во второй этап по результатам двух матчей (6:0).

Первый этап 

 вышла во второй этап по результатам двух матчей (9:1).

 вышла во второй этап по результатам двух матчей (5:1).

Второй этап 

Счёт по сумме двух матчей был ничейным (2:2), был назначен дополнительный матч на нейтральном поле.

 вышла в финальный турнир.

Ссылки 
 Кубок наций 1977 на сайте КОНКАКАФ
 Статистика кубка наций 1977 на сайте RSSSF

1977
КОНКАКАФ
1978